Мару́ся — русское женское имя. Может выступать как в качестве уменьшительно-ласкательного просторечного варианта имён Мария и Марина, так и в качестве самостоятельного варианта.

 «Маруся» — голосовой помощник от компании VK.
 «Маруся» — российский журнал для девочек.
 Маруся (1978—2002) — российская хип-хоп-исполнительница.
 «Маруся» — фантастическая повесть серии «Этногенез» (2009).
 «Маруся» — повесть Марка Вовчка.
 «Маруся» — повесть Квитки-Основьяненка.
 Маруся — село в Волынской области Украины.
 Маруся (дача) — особняк в посёлке Семеиз в Крыму постройки начала XX века.

См. также 
 Маруся Богуславка — главная героиня украинской народной думы.
 Маруся Климова (род. 1961) — русская писательница, переводчица.
 Маруся Сава (1910—2004) — исполнительница русских народных песен и цыганских романсов.
 Marussia Motors () — автомобильная компания, производящая спортивные автомобили под маркой «Marussia».
 Marussia F1 Team — российско-британская команда Формулы-1.